Георг Граднауэр (; 16 ноября 1866, Магдебург — 18 ноября 1946, Берлин) — немецкий политик, , , государственный деятель, министр внутренних дел Саксонии (1919), председатель Совета народных депутатов Свободного государства Саксония (21 января—14 марта 1919), премьер-министр Свободного государства Саксония (14 марта 1919—4 мая 1920), министр внутренних дел Веймарской республики (10 мая—22 октября 1921). Доктор философии.

Биография 
Родился в семье еврея-предпринимателя. Изучал литературу, историю и философию в университетах Женевы, Берлина, Марбурга и Галле. В 1889 году получил степень доктора философии.

В октябре 1890 года стал членом Социал-демократической партии Германии.

Занялся журналистикой, работал редактором «Sächsische Arbeiterzeitung» («Саксонская рабочая газета»), с которой сотрудничал Ф. Энгельс. В 1896—1905 годах редактировал в Берлине газету Социал-демократической партии Германии «Форвертс», затем до 1918 года — газету «Dresdner Volkszeitung» в Дрездене.

В 1898—1906 и 1912—1918 годах был членом Рейхстага Германской империи.

Во время и после Ноябрьской революции в Германии активно участвовал в государственной деятельности. В 1918—1919 годах — министр юстиции Саксонии.

В 1919 году — министр внутренних дел Саксонии.

С 21 января по 14 марта 1919 года — председатель Совета народных депутатов Свободного государства Саксония.

14 марта 1919 года стал премьер-министром Свободного государства Саксония (до мая 1920).

С 10 мая по 22 октября 1921 года занимал пост министра внутренних дел Веймарской республики.

В 1921—1932 годах — посланник правительства Саксонии в Берлине.

После прихода к власти в Германии нацистов в 1933 году был арестован, но вскоре освобождён. В 1944 году снова арестован.

С 21 января 1944 года по 8 мая 1945 года — узник концентрационного лагеря Терезиенштадт.

В конце жизни стал членом Социалистической единой партии Германии.

Примечания

Ссылки 
 Georg Gradnauer
 Georg Gradnauer

Премьер-министры Саксонии
Персоналии:Веймарская республика
Юристы Германии
Министры юстиции Саксонии
Министры внутренних дел Саксонии
Выпускники Женевского университета
Выпускники Берлинского университета
Выпускники Марбургского университета
Политики XIX века
Члены Социал-демократической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Доктора философии
Депутаты рейхстага (Германская империя)
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Выжившие в Холокосте
Выжившие в концлагерях нацистской Германии